US Open 2014 a fost cea de-a 134-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 25 august – 8 septembrie 2014, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Rafael Nadal a fost campionul en-titre la simplu masculin; cu toate acestea, la 18 august, spaniolul și-a anunțat retragerea din turneu după ce nu a reușit să se recupereze după o accidentare la încheietura mâinii. 

În competiția masculină de simplu, Marin Čilić a câștigat primul său Grand Slam, în timp ce Serena Williams a câștigat al 16-lea titlu la general.

Campioni
Marin Čilić a câștigat competiția masculină de simplu pentru prima dată în carieră, devenind al doilea croat care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu masculin, după antrenorul său Goran Ivanišević la Campionatele de la Wimbledon din 2001.  Între Australian Open 2005 și US Open 2020, aceasta a fost singura finală de Grand Slam fără unul dintre Big Four.

Serena Williams, de două ori campioană en-titre, și-a apărat cu succes titlul, învingând-o pe Caroline Wozniacki în finală câștigând 
titlul la simplu feminin la US Open 2014. A fost cel de-al șaselea titlu la US Open și al 18-lea titlu major la general, egalându-le pe Martina Navratilova și Chris Evert. Ea nu a pierdut nici un set în timpul turneului și nu a pierdut mai mult de trei jocuri în nici un set.

Dublul masculin a fost dominat de gemenii americani Bob și Mike Bryan. Acesta a fost cel de-al cincilea titlu de la US Open, întrecându-i pe Bob Lutz și Stan Smith. Victoria a reprezentat cel de-al 16-lea titlu la dublu, egalându-l pe  australianul Todd Woodbridge. În plus, a fost al 100-lea titlu al lor ATP World Tour ca echipă.

Dublul feminin a fost dominat de perechea rusă cap de serie nr.4, compusă din Ekaterina Makarova și Elena Vesnina. Ambele campioane au câștigat al doilea titlu de Grand Slam, după French Open 2013.

Dublul mixt a fost câștigat de perechea braziliano-indiană Bruno Soares și Sania Mirza. Pentru Soares a fost al doilea titlu la US Open și primul pentru Mirza, dar per total al treilea la această categorie.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Seniori

Juniori

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor US Open pentru 2014 a fost majorată cu 11,7%, până la un record de 38.251.760 de dolari, care ar putea ajunge la peste 40 de milioane de dolari, deoarece primii trei clasați din seria Emirates Airline US Open ar putea câștiga până la 2,6 milioane de dolari suplimentari în bani bonus la US Open.

* per echipă

Note

2014
2014 în tenis
2014 în Statele Unite ale Americii